Елевка — топоним.

Населённые пункты

Россия 
 Елевка — деревня в Лысковском районе Нижегородской области.
 Елевка — посёлок в Перевозском районе Нижегородской области.

Украина 
 Елевка — село в Малинском районе Житомирской области.

Река 
 Елёвка — река в Кировской области России, приток Белой Холуницы.